Lasaea är ett släkte av musslor. Lasaea ingår i familjen Lasaeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Lasaea